Philipp Kohlschreiber era il detentore del titolo, ma è stato battuto al secondo turno da Denis Istomin.

In finale Martin Kližan ha battuto Istomin con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Dominic Thiem (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Robin Haase (secondo turno)

 Gilles Simon (primo turno)
 Maximilian Marterer (quarti di finale)
 Jan-Lennard Struff (primo turno)
 Dušan Lajović (quarti di finale)

Wildcard 

  Corentin Moutet (primo turno)
  Dennis Novak (secondo turno)

 Sebastian Ofner (primo turno)

Qualificati 

  Denis Istomin (finale)
  Yannick Hanfmann (primo turno)

 Martin Kližan (campione) 
 Jurij Rodionov (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Generali Open 2018